Иван Семёнович Погорелов () — советский лётчик гражданской авиации и . Начальник Краснокутского лётного училища гражданской авиации (1948—1951) и Кировоградского лётного училища гражданской авиации (1960—1975). Заслуженный пилот СССР (1969).

Биография 
Иван Погорелов родился 9 февраля 1913 года в крестьянской семье в селе Новый Егорлык Ново-Егорлыкской волости Медвеженского уезда Ставропольской губернии, ныне село — административный центр Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области. У Семена Васильевича и Агафьи Иосифовны (урожденной Берест) было девятнадцать детей, но из них выжило только пятеро: три сына и две дочери. Младший брат Василий (род. 1927) тоже стал лётчиком.

После окончания 3-х классов школы в 1934 году , по комсомольской путевке направлен поступить в летное училище.

В 1937 году, после окончания Батайской авиационной школы пилотов имени А. К. Серова, был оставлен в школе пилотом–инструктором.

В 1941 году был направлен для работы в 73-ю учебную эскадрилью Гражданского воздушного флота (с 4 мая 1943 года — Курганская авиационная школа пилотов ГВФ, в/ч 30024), летал на самолётах УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12 и Як-18.

С 1948 по 1951 годы — начальник Краснокутского лётного училища гражданской авиации. 

С 1951 года после окончания Курсов усовершенствования высшего и старшего начальствующего состава в Ленинграде, работал на должностях заместителя командира по лётной подготовке Днепропетровской авиагруппы ГВФ, заместителя начальника Западно–Сибирского управления ГВФ, командира Челябинского объединенного авиационного отряда ГВФ Уральского Управления гражданской авиации и командира Магаданской отдельной авиагруппы ГУ ГВФ.

С 1960 по 1975 годы — начальник Кировоградской школы высшей лётной подготовки. В 1971 году на базе КШВЛП было создано Кировоградское лётное училище гражданской авиации. Здесь он освоил самолёты Ан-2, Ли-2, Ил-14, Як-40 и Ан-24<ref
name="Ивану Семеновичу Погорелову – 100 лет!"></ref>. 15 августа 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Семёновичу Погорелову присвоено звание Заслуженный пилот СССР.

С 1975 года, после окончания Ордена Ленина Академии гражданской авиации (г. Ленинград) преподавал там на учебно-лётной кафедре<ref
name="Чижов Б. И. В небе Кировоградщины: в 3-х ч.">Чижов Б. И. В небе Кировоградщины: в 3 ч. / Кировоград. 2-я ч., 2007 г. — 367 с. — 255—256 с</ref>.

Иван Семёнович Погорелов умер 9 ноября 2019 года после тяжелого заболевания в одной из клиник города Москвы.

Награды и звания 

 Заслуженный пилот СССР, 15 августа 1969 года
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Орден Знак Почёта

Примечания

Литература 
 Чижов Б. И. В небе Кировоградщины: в 3-х ч.">Чижов Б. И. В небе Кировоградщины: в 3 ч. / Кировоград. 2-я ч., 2007 г. — 367 с. — 255—256 с
 XX век. Гражданская авиация России в лицах / редкол. Атларов В. И. и др. -  : Воздуш. транспорт, 2000 г. - 557 с. — ISBN 5-88821-038-2

Лётчики СССР
Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Санкт-Петербургского университета гражданской авиации
Преподаватели Санкт-Петербургского университета гражданской авиации
Персоналии:Курган
Краснокутское лётное училище гражданской авиации
Персоналии:Днепр
Персоналии:Новосибирск
Персоналии:Челябинск
Персоналии:Магадан
Персоналии:Кропивницкий
Пилоты-инструкторы
Столетние долгожители России